Daisuke Tomita (Yamaguchi, Ube, 24 de abril de 1977) é um futebolista profissional japônes, defensor, que atualmente joga no Vissel Kobe.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Mito HollyHock
Futebolistas do Omiya Ardija
Futebolistas do Vissel Kobe
Futebolistas do Ventforet Kofu
Futebolistas do Tokushima Vortis